Кубок Таджикистану з футболу — змагання з футболу з-поміж клубів Таджикистану, в ході якого визначається переможець національного кубку. Перший розіграш кубку Таджикистану стартував 1992 року.

Переможці

Радянський період 
1938 «Динамо» (Сталінабад)
1939 «Динамо» (Сталінабад)
1940 «Динамо» (Сталінабад)
1941 «Динамо» (Сталінабад)
1942 Харківське Військове Авіа Училище
1943-45 не проводився
1946 «Динамо» (Сталінабад)
1947 Збірна Гіссару
1948 Збірна Гіссару
1949 «Динамо» (Сталінабад)
1950 «Динамо» (Сталінабад)
1951 ОБО (Сталінабад)
1952 «Динамо» (Сталінабад)
1953 «Динамо» (Сталінабад)
1954 Профсоюзи 1 (Ленінабад)
1955 «Динамо» (Сталінабад)
1956 Таксобаза (Сталінабад)
1957 Металург (Ленінабад)
1958 Педагогічний Інститут (Ленінабад)
1959 «Динамо» (Сталінабад)
1960 Прикордонник (Сталінабад)
1961 Педінститут (Душанбе)
1962 Прикордонник (Ленінабад)
1963 ДСА Душанбе
1964 Курома Табошари
1965 Вахш (Курган-Тюбе)
1966 Волга (Душанбе)
1967 Педагогічний Інститут (Душанбе)
1968 Будівельник Кумшангир
1969 Педагогічний Інститут (Душанбе)
1970 Комунальник Чкаловськ
1971 Динамо (Душанбе)
1972 ТПІ Душанбе
1973 ТІФК Душанбе
1974 СКІФ Душанбе
1975 СКІФ Душанбе
1976 СКІФ Душанбе
1977 Волга (Душанбе)
1978 Курома Табошари
1979 Металург Турсунзаде
1980 Чашма Шаартуз
1981 Трикотажник Ура-Тюбе
1982 Ірригатор (Душанбе)
1983 Волга (Душанбе)
1984 Металург Турсунзаде
1985 Автомобіліст (Курган-Тюбе)
1986 СКІФ Душанбе
1987 Металург Турсунзаде
1988 Автомобіліст (Курган-Тюбе)
1989 Металург Турсунзаде
1990 Волга (Душанбе)
1991 Автомобіліст (Курган-Тюбе)

Незалежного Таджикистану

Результати по клубам

Джерела 
 Таджикистан - Таблиця фіналів національного кубку